For Your Love est une chanson écrite par Graham Goudman popularisée par les Yardbirds.

For Your Love peut également faire référence à :

Musique

Albums 
 For Your Love, des Yardbirds (1965)
 For Your Love, de Peaches & Herb (1968)
 For Your Love, de  (1978)

Chansons 
 For Your Love, de Stevie Wonder (1995)
 , de , notamment reprise par Peaches & Herb (1958)
 For Your Love, une reprise en anglais de Frankie Laine du hit italien Una lacrima sul viso de Bobby Solo (1964)
 For Your Love, de Bad Boys Blue sur  (1985)
 , de Sandra Reemer sur She's the one (1990)
 For Your Love, de  (1994)
 For Your Love, de Chris Impellitteri sur Screaming Symphony (1996)
 For Your Love, de  sur  (1999)
 For Your Love, de Jessica Simpson sur Irresistible (2001)
 For Your Love, de  sur  (2002)
 For Your Love, de U2, dont le titre devint finalement  (2009)
 For Your Love, de Montaigne sur  (2019)

Télévision 
 Pour le meilleur....?, dont le titre original est For Your Love, une sitcom américaine (1998)

Homonymie
Homonymie de titre